Polona Hercog era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Copa Bionaire 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Irina-Camelia Begu che ha battuto in finale Laura Pous Tió 6–3, 77–61.

Teste di serie

  Arantxa Parra Santonja (secondo turno)
  Lourdes Domínguez Lino (primo turno)
  Zuzana Ondrášková (primo turno)
  Patricia Mayr-Achleitner (quarti di finale)

 Mathilde Johansson (quarti di finale)
 Laura Pous Tió (finale)
 Olivia Sanchez (primo turno)
 Mariana Duque (primo turno)

Tabellone

Finali

Top half

Bottom half

Note 
 

Copa Bionaire 2011